Кац — еврейская фамилия ( — нотарикон от коэн цедек — «праведный жрец» или «праведный священник», ).

По традиции носителей фамилии относят к коэнам. Производные фамилии (с разной степенью достоверности): Кацман, Кацнельсон, Кацев, Кацович, Квацба, Кацовер, Кацемон, Каценко, Кацис, Канцедик(-ас/-ене), Кацин, Кация и др.

Кац (Катц) — немецкая фамилия (нем. Katz). Немцы с фамилией Кац могут происходить из региона реки Рейн в Германии, где расположен замок Катц.

Формами немецкой фамилии являются: Кацберг, Кацбергер, Кацюбах, Каценбах, Каценмейр, Каценшванц, Каценштайг, Кацпергер.

Известные носители

А 
 Кац, Адольф Иосифович (1913—?) — советский экономист, доктор экономических наук (1964), брат В. И. Каца.
 Кац, Алекс (род. 1927) — американский художник и скульптор.
 Кац, Амир (род. 1973) — израильский пианист, живущий и работающий в Германии.
 Кац, Ана (род. 1975) — аргентинский кинематографист.
 Кац, Аркадий Фридрихович (род. 1931) — театральный режиссёр и педагог.
 Кац, Арни — американский журналист, писатель и геймдизайнер.
 
 Кац, Арон Давидович (1901—1971) — генерал-майор Советской Армии.
 Кац, Артур Юрьевич (род. 1994) — белорусский футболист, защитник.

Б 
 Кац, Бернард (1911—2003) — британский биофизик и физиолог, лауреат Нобелевской премии.

В 
 Кац, Виктор Гершевич (Григорьевич) (род. 1943) — советско-американский математик (алгебры Каца — Муди).
 Кац, Вилли (1878—1947) — немецкий врач.
 Кац, Владимир Иосифович (1899—1977) — советский экономист.

Г 
 Кац, Глория (1942—2018) — американский сценарист и кинопродюсер.
 Кац, Григорий Михайлович (1907—1941) — советский поэт и переводчик, драматург, журналист, военный корреспондент.

Д 
 Кац, Даниэль (род. 1938) — финский писатель.
 Кац, Джонатан (род. 1946) — американский киноактёр, комик и актёр озвучивания.

З 
 Кац, Зельман Менделевич (1911—2007) — советский поэт и фронтовой корреспондент.

И 
 Кац, Илья Львович (1908—1992) — советский живописец, член союза художников СССР.
 Кац, Исаак Иосифович (1922—2009) — советский и израильский пианист, музыкальный педагог.

К 
 
 Кац, Кэролайн (род. 1970) — английская актриса, работающая в кино, на телевидении и радио.
 Кац, Леонид Владимирович (известен как Сабельников; род. 1929) — советский экономист.

Л 
 Кац, Леонид Семёнович (1917—1996) — советский музыкант и дирижёр.
 Кац, Лилия Николаевна (1929—2012) — советский учёный-металлург.

М 
 Кац, Максим Евгеньевич (род. 1984) — политический и общественный деятель.
 Кац, Мане (1894—1962) — русский и французский художник.
 Кац, Мария Львовна (род. 1973) — российская певица.
 Кац, Марк (1914—1984) — польско-американский математик.
 Кац, Мейер Ицкович (1923—2003) — советский хозяйственный и государственный деятель.
 
 Кац, Моисей Абрамович (1885—1960) — журналист-фельетонист.
 Кац, Мындру (1925—1978) — румынско-израильский пианист.

Н—Я 
 Кац, Натан (1892—1981) — эльзасский поэт, драматург и переводчик (эльзасский диалект).
 Кац, Омри (род. 1976) — американский актёр.
 Кац, Пине (1882—1959) — аргентинский еврейский журналист, издатель и переводчик (идиш).
 Кац, Рудольф Эммануилович (1939—1988) — актёр, детский драматург и педагог.
 Кац, Сафра (род. 1961) — член совета директоров компании Oracle.
 Кац, Семён Юделевич (1915—1985) — советский и украинский учёный-правовед, специалист в области гражданского процесса.
 Кац, Сигизмунд Абрамович (1908—1984) — советский композитор.
 Кац, Стивен (род. 1944) — американский историк.
 Кац, Таисия Павловна (1936—2013) — российский историк, исследователь цивилизации нурагов.
 Кац, Фил (1962—2000) — американский программист.
 Кац, Франц (1782—1851) — немецкий живописец.
 Кац, Хаим (род. 1947) — израильский политик и депутат Кнессета от партии Ликуд.
 Кац, Хартмут (1943—1996) — немецкий филолог-уралист, селькуповед.
 Кац, Хирше-Довид (род. 1956) — американский еврейский писатель, лингвист-германист, специалист в области идиша.
 Кац, Элиас (1901—1947) — финский легкоатлет.
  (род. 1926) — американский социолог.

Двойные фамилии 
 Кац-Сухий, Юлиуш (1912—1971) — польский дипломат.
 Кац-Чернин, Елена Давидовна (род. 1957) — австралийский композитор.

Известные под псевдонимами 
 Воинов, Константин Наумович (настоящая фамилия Кац; 1918—1995) — советский кинорежиссёр, сценарист и актёр, народный артист РСФСР.
 Грей, Джоэл (настоящая фамилия Кац; род. 1932) — американский актёр и танцор.
 Доброджану-Геря, Константин (настоящее имя — Соломон Кац; 1855—1920) — румынский социолог, литературный критик, общественный деятель.
 Дубровский, Константин Владимирович (настоящая фамилия Кац; 1879—1943) — русский поэт.
 Камков, Борис Давидович (настоящая фамилия — Кац; 1885—1938) — лидер партии Социалистов-революционеров.
 Карелин, Лазарь Викторович (настоящая фамилия — Кац; 1920—2005) — русский советский писатель, драматург.
 Карцев, Роман Андреевич (настоящее имя — Роман Аншелевич Кац; 1939—2018) — советский и российский артист эстрады, театра и кино.
 Кейн, Гил (настоящее имя Эли Кац; 1926—2000) — автор комиксов и художник.
 Раисов, Борис Исаакович (настоящая фамилия — Кац; 1928—1984) — молдавский советский оперный певец (баритон), народный артист Молдавской ССР.
 Чезза, Лев Абрамович (настоящая фамилия — Кац; 1914—1980) — молдавский советский искусствовед и литературовед.

Также 
 Катц, Анатолий Иосифович (1936—2017) — советский и российский пианист, композитор и педагог, художественный руководитель Саратовской филармонии.
 Катц, Юрий Леонидович (1915—1988) — советский живописец.

Топонимы 
 Катц — средневековый замок в Германии.

Примечания

См. также 
 Коэн
 Доктор Кац — американский комедийный мультсериал.
 Музей Мане Каца — художественно-биографический музей, открытый в 1977 году в Хайфе (Израиль).
 Катцер
 КАЦ-СКИФ

Ссылки 
 Все о Kацах